No More Tours — первый прощальный тур британского рок-певца Оззи Осборна, который состоялся в 1992 году.

Описание 
Концертный тур должен был стать последним для Оззи Осборна, после чего он собирался завязать с гастролями и проводить больше времени с семьёй, так как у него был ошибочно диагностирован рассеянный склероз. После тура Осборн изменил своё решение и решил не прекращать выступления.

На разогреве выступала американская рок-группа Alice in Chains. После совместного турне басист Осборна Майк Айнез присоединился к Alice in Chains для участия в туре в поддержку альбома Dirt (1992), а позже стал постоянным участником группы.

На двух последних концертах в Коста-Месе на разогреве выступали Sepultura и Black Sabbath с Робом Хэлфордом в качестве вокалиста. 15 ноября за сетом Оззи последовало выступление оригинального состава Black Sabbath, воссоединившегося для исполнения четырёх песен.

В 2018 году началось второе прощальное турне Оззи Осборна, получившее название No More Tours 2.

Участники 
 Оззи Осборн — вокал
 Зак Уайлд — гитара
 Майк Айнез — бас-гитара
  — ударные
 Джон Синклер — клавишные

Сет-лист 

 Все сыгранные песни
 «Paranoid» (кавер Black Sabbath)
 «I Don’t Want to Change the World»
 «Desire»
 «Mr Crowley»
 «I Don’t Know»
 «Snowblind» (кавер Black Sabbath)
 «Road to Nowhere»
 «Flying High Again»
 «Suicide Solution»
 «Goodbye to Romance»
 «Bloodbath in Paradise»
 «Tattooed Dancer»
 «Shot in the Dark»
 «Sweet Leaf» (кавер Black Sabbath)
 «No More Tears»
 «Miracle Man»
 «War Pigs» (кавер Black Sabbath)
 «Bark at the Moon»
 «Iron Man» (кавер Black Sabbath)
 «Mama, I'm Coming Home»
 «Black Sabbath» (кавер Black Sabbath)
 «Changes» (кавер Black Sabbath)
 «Crazy Train»

 Типичный сет-лист
 «Paranoid» (кавер Black Sabbath)
 «I Don’t Wanna Change the World»
 «Desire»
 «Mr Crowley»
 «I Don’t Know»
 «Road to Nowhere»
 «Flying High Again»
 гитарное соло Зака Уайлда
 «Suicide Solution»
 «Goodbye to Romance»
 «Shot in the Dark»
 «No More Tears»
 «Miracle Man» [и соло на барабанах Рэнди Кастильо]
 «War Pigs» (на бис)
 «Bark at the Moon»
 «Mama, I’m Coming Home»
 «Crazy Train»

Даты тура

Примечания 

Концертные туры 1992 года